KSV Sottegem is een Belgische voetbalclub uit Zottegem. De club is bij de KBVB aangesloten met stamnummer 225 en heeft geel-blauw als clubkleuren. De club speelde in haar bestaan meerdere seizoenen in de nationale reeksen.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1922 als Sportvereniging Sottegem en sloot enkele maanden later aan bij de Belgische Voetbalbond. Halverwege de jaren ´30 werd het voortbestaan van de club bedreigd door de oprichting van de Vlaamse Voetballiga waarin het concurrerende Racing Zottegem een toonaangevende rol speelde.

De wedstrijden speelde SV Sottegem in een stadion aan de Bruggenhoek dat plaats bood aan een kleine 4.000 toeschouwers. In 1951 kreeg men de koninklijke titel en de naam werd Koninklijke Sportvereniging Sottegem.

In 1957 bereikte men voor het eerste de nationale Vierde Klasse. Na vier seizoenen slaagde de ploeg er daar in zijn reeks te winnen, en zo steeg men in 1961 door naar Derde Klasse, waar men het komende decennium zou blijven spelen. Inmiddels was de Bruggenhoek te klein geworden en er werd uitgeweken naar de Kloosterstraat te Erwetegem waar een nieuw stadion gebouwd werd met plaats voor 5.000 toeschouwers.

In 1969 pakte Sottegem de titel in zijn reeks in Derde Klasse onder leiding van haar het jaar voordien gestopte speler Urbain Braems. Sottegem trad vanaf 1969/70 aan in de Tweede Klasse.

De gloriejaren van de club werden nog meer luister bijgezet met twee opeenvolgende bekercampagnes. In het kampioenenjaar in derde werd in de achtste finales van de beker gewonnen van de grote buur La Gantoise en KSV Sottegem kon zich opmaken voor een bezoek aan het Astridpark om RSC Anderlecht partij te geven. Sottegem kwam 1-2 voor maar verloor uiteindelijk met 5-2, na drie doelpunten van Jan Mulder.

Op het eind van de jaren zeventig kende de club een slechte periode. In 1979 zakte Sottegem immers terug van Derde naar Vierde, en amper een seizoen later zakte de club al verder weg naar de provinciale reeksen. Na één seizoen in Eerste Provinciale kon Sottegem terug opklimmen naar Vierde Klasse, waar men de komende jaren zou blijven spelen, tot men in 1988 voor langere tijd wegzakte naar de provinciale reeksen.

Halverwege de jaren negentig kende Sottegem weer een opgang. In 1994 kon de ploeg zijn terugkeer vieren in de nationale Vierde Klasse, waar men drie jaar later alweer de titel pakte. Sottegem zou de volgende jaren periodes een liftploeg worden tussen beide reeksen.

In het seizoen 2006/07 zorgden trainer Kris Van Der Haegen en zijn ploeg opnieuw voor de titel in Vierde Klasse en de club stootte weer door naar de subtop in Derde Klasse. De stad en de regio droomden om de oude stek van vroeger opnieuw te kunnen innemen. In het seizoen 2009/10 zakte Sottegem echter na drie seizoenen terug en het verval zette zich voort want in Vierde Klasse (2010/11) eindigde men meteen afgetekend op een laatste plaats. Dit ging gepaard met een nakend faillissement en de club kon zich dus opnieuw opmaken voor provinciaal voetbal, na zeventien jaar nationale reeksen. Sportief ging het echter opnieuw fout en zo degradeerde de ploeg in het seizoen 2011/12 voor het derde jaar op rij. In het seizoen 2013-2014 werd KSV Zottegem vijf speelronden voor het einde van de competitie kampioen in 3de provinciale C.

Tot 2018 speelde KSV Sottegem in het Stedelijk sportstadion Jules Matthijs; toen verhuisde de hele club naar het (jeugd)complex aan de Kloosterstraat in Erwetegem.

In 2020 raakte bekend dat KSV Sottegem van plan was te fuseren met EC Oudenhove tot ECO Sottegem SV in het seizoen 2021-2022, maar die fusie werd afgeblazen .

Resultaten

Trivia
 In 1949 veranderde de spelling van heel wat gemeentenamen. Sottegem werd Zottegem. De voetbalclub heeft echter de oude naam Sottegem behouden.
 De enig overblijvende supportersfederatie van KSV Sottegem is de "Egmont Army", genaamd naar Zottegems beroemdste en meest historische inwoner ooit, graaf Lamoraal van Egmont.

Bekende ex-spelers
 Urbain Braems
 Johny Thio
 Nico Broeckaert
 Koen De Vleeschauwer
 Stefan Leleu
 Tim Matthys
 Lennart Mertens

Externe link
 http://www.ksvsottegem.be Officiële site

Referenties 

Sottegem
Sport in Zottegem
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen